Indonesië
 Susut (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bangli in de provincie Bali
 Susut (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangli in de provincie Bali